Paw steht für:

 Paw (Band), US-amerikanische Alternative-Rock-Band
 Paw, Originaltitel von Pao aus dem Dschungel, dänischer Spielfilm (1959)

PAW steht für:
 Pointair Burkina (ICAO-Code), Fluggesellschaft aus Burkina Faso

paw steht für:
 Pawnee (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Pawnee

Abkürzung